Томас Митчелл
 Митчелл, Томас (1792—1855) — шотландский путешественник и землемер, исследователь Австралии.
 Митчелл, Томас (1892—1962) — американский актёр.
 Митчелл, Том (род. 1989) — английский регбист.
 См. также 
 Кэмпбелл, Томас Митчелл